Eska steht für:
 Eska Stiftlandkraftverkehr, Busunternehmen in Tirschenreuth
 Eska TV, polnischer Musikfernsehsender
 ESKA Automotive (vormals  VEB Schraubenfabrik Karl-Marx-Stadt, später Sächsische Schraubenwerke Chemnitz), deutscher Hersteller von Verbindungselementen und Umformteilen
 ESKA Lederhandschuhfabrik, Hersteller von Schi-, Feuerwehrhandschuhen in Thalheim bei Wels
 Eska Mtungwazi (* 1971), britische Singer-Songwriterin

ESKA steht als Abkürzung für:
 Europäische Schule Karlsruhe
 European Shotokan Karate-do Association, europäischer Karate-Verband

Siehe auch:
 Esca (Begriffsklärung)
 ESGA (Begriffsklärung)
 SK (Begriffsklärung)

Abkürzung